Fietisow, ros. Фетисов
 Wiaczesław Fietisow
 Andriej Fietisow